Spambot (zusammengesetzt aus  = ‚unerwünschte elektronische übertragene Nachrichten‘ und  = ‚weitgehend autonom agierendes Computerprogramm‘) steht für:

 die Rechner eines Botnet, die massenhaft Spam versenden; siehe Zombie (Internet)
 E-Mail-Harvester, ein Computerprogramm, das im Internet nach E-Mail-Adressen sucht, um an diese Spam zu verschicken
 unpräzise den Spamfilter, ein Computerprogramm zum Ausfiltern von Spam
 ein Computerprogramm, das Spam in Internetforen oder elektronischen Gästebüchern hinterlässt 
 ein Computerprogramm, das seine Werbebotschaft durch eine auffällige Bezeichnung als Browserkennung in möglichst vielen Serverlogs hinterlässt; siehe Serverlogspam

Siehe auch:
 BOT (Begriffsklärung)